Le patronyme flamand  (génitif Dockx, Docx ou Dox]) indique une provenance, du moyen néerlandais doc, docke : bloc, chantier pour bateaux.

 Jean Dockx (1941 - 2002) - footballeur belge
 Bart Dockx (1981) - coureur cycliste belge
 Gert Dockx (1988) - coureur cycliste belge

Eugène Dock (1827-?), sculpteur, -statuaire et dessinateur alsacien.
Magali Dock (1979-), femme politique belge.

Patronyme flamand